Дахно́вський — прізвище.

Відомі носії:
 Дахновський Антон Тимофійович (1886 — ?) — депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Дахновський Віталій Олегович (1999) — український футболіст.
 Дахновський Федір Тарасович (1903—1990) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.

Прізвища